Дудерго́фка — река на юго-западе Санкт-Петербурга, течёт по территории Красносельского района через Дудергоф, Красное Село, Горелово, Старо-Паново, Лигово и впадает в Дудергофский канал. Небольшой участок реки находится на территории Ломоносовского района Ленинградской области.

История 
С древних времён известно карельское название реки — Лига, от «ligo» (вымачивание льна и конопли в речной воде). Новгородцы называли реку по горе, с которой она стекала, Дударовка — от саамского слова, родственного  — 'широкая гора без леса' (ср. тундра). Во время шведского правления название Дударовского погоста было переделано на шведский лад — , а река по соседней деревне Дудергоф () стала называться Дудергофка. На реке была построена Красносельская бумажная фабрика.

До строительства Лиговского канала в 1720-х гг. река имела правый приток — реку Alajoki (ныне Чёрная), соединявшуюся с ней у д. Ново-Паново. С 1716 до 1941 года на реке существовал большой Лиговский пруд (озеро) севернее Старо-Панова.

Естественное русло реки севернее Лиговской террасы проходило по заболоченному берегу Южной Лахты Невской губы. В XIX веке был прорыт прямой канал (Дудергофский) от Петергофского шоссе до Финского залива, заканчивающийся недалеко от устья реки Красненькой, в который с 1970-х годов Дудергофка и впадает, протекая на последнем своём отрезке вдоль Петергофского шоссе.

Географические сведения 
 Вытекает из искусственного Дудергофского озера (пруда водохранилища).
 Длина 21 км, ширина 2—10 м, глубина до 0,8 м.
 Верховье реки подпружено тремя плотинами, в результате возникли Дудергофское озеро (его воды используются для водоснабжения Красного Села и Виллози), Долгое озеро и озеро Безымянное, вытянутое по долине почти на 1 км, при ширине до 0,4 км. В нижнем течении существует второй пруд — для водоснабжения Старо-Панова.
 В районе Горелова воды Дудергофки перетекают в Лиговский канал. Ниже русло реки до впадения Нагорного канала питается только дождевыми и талыми водами и часто бывает сухим.
 Берега не благоустроены, значительная их часть занята садоводствами.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки бассейна Финского залива от северно. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).
Код объекта в государственном водном реестре — 01030000712102000025338.

Примечания

Литература 
 

Красное Село
Дудергоф
Реки Санкт-Петербурга
Реки Ленинградской области
Дудергофка